Litri est l’apodo (« pseudonyme ») de plusieurs matadors espagnols, notamment :
 Miguel Báez Quintero ;
 Manuel Báez Gómez, fils de Miguel Báez Quintero ;
 Miguel Báez Espuny, fils de Miguel Báez Quintero et demi-frère de Manuel Báez Gómez ;
 Miguel Báez Spínola, fils de Miguel Báez Espuny, et donc petit-fils de Miguel Báez Quintero et neveu de Manuel Báez Gómez.

Homonymie de pseudonyme